Il doppio del torneo di tennis WTA Marco Island 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Helena Suková che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Andrea Jaeger 3–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Bonnie Gadusek /  Wendy White (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Andrea Jaeger (finale)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (primo turno)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Marco Island 1984